Plaats in Indonesië
Karya Jaya (Cimarga), een plaats in het regentschap Lebak van de provincie Banten, Java
Karya Jaya (Mesuji Makmur), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ilir van de provincie Zuid-Sumatra
Karya Jaya (Putri Hijau), een plaats in het regentschap Bengkulu Utara van de provincie Bengkulu, 
Karya Jaya (Rambutan), een plaats in het regentschap Tebing Tinggi van de provincie Noord-Sumatra
Karya Jaya (Sinar Peninjauan), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu van de provincie Zuid-Sumatra